Фуэнтеальбилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла.  Занимает площадь 120 км². Население — 2 067 человек (на 2010 год). Расстояние — 44 км до административного центра провинции.

В муниципалитет входит также посёлок Бормате.

Известные уроженцы 
 Андрес Иньеста

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете